Mascarenhas é um apelido de família da língua portuguesa. Na Wikipédia pode referir-se a:

 Mascarenhas - apelido de família da onomástica da língua portuguesa.

Localidades
 Ilhas Mascarenhas - arquipélago no oceano Índico
 Mascarenhas - freguesia no concelho de Mirandela, Portugal
 Mascarenhas - suco de Timor-Leste

Personalidades
 Mascarenhas de Morais - militar brasileiro, comandante da Força Expedicionária Brasileira (FEB)
 João Antônio Mascarenhas - ativista social brasileiro.

Desambiguações de sobrenomes